Такмичење у трци на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 9. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2013. у Тампереу одржано је 11., 12. и 13. јула.

Титулу освојену у Острави 2011, није одбранио Џек Грин из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 20 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. јула 2013. годинеУ полуфинале су се квалификовала прва 3 такмичара из 4 групе (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв).
Старт: група 1 у 13:50, група 2 у 13:58, група 3 у 14:06 и група 4 у 14:14.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Место !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !! Време !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 1 || 2 || style="text-align:left" | Niall Flannery || style="text-align:left" |  || 49,97 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 4 || 1 || style="text-align:left" | Томас Бар || style="text-align:left" |  || 50,11 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 1 || 1 || style="text-align:left" | Варг Кенигсмарк || style="text-align:left" |  || 50,23 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 1 || 4 || style="text-align:left" | Михал Брож || style="text-align:left" |  || 50,30 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 4 || 7 || style="text-align:left" | Расмус Меги || style="text-align:left" |  || 50,34 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 3 || 2 || style="text-align:left" | Емир Бекрић || style="text-align:left" |  || 50,48 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 3 || 3 || style="text-align:left" | Џејсон Харвеј || style="text-align:left" |  || 50,65 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 8. || 1 || 8 || style="text-align:left" | Олег Миронов || style="text-align:left" |  || 50,74 || кв 
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 2 || 3 || style="text-align:left" | Себастијан Роџер || style="text-align:left" |  || 50,87 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 10. || 1 || 3 || style="text-align:left" | Ерик Хеген || style="text-align:left" |  || 50,91 || кв,   
|-style="background:#cfc;"
| 11. || 2 || 6 || style="text-align:left" | Ејвинд Ћерпест || style="text-align:left" |  || 50,93 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 11. || 3 || 6 || style="text-align:left" | Jesper Arts || style="text-align:left" |  || 50,93 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 11. || 3 || 5 || style="text-align:left" | Стефан Јато || style="text-align:left" |  || 50,93 || КВ, 
|-style="background:#dfd;"
| 14. || 1 || 7 || style="text-align:left" | Лоренцо Вероли || style="text-align:left" |  || 50,99 || кв,   
|-style="background:#cfc;"             
| 15. || 4 || 5 || style="text-align:left" | Денис Кудрјавцев || style="text-align:left" |  || 51,06 || КВ
|-
| 16. || 1 || 6 || style="text-align:left" | Дамјан Крупа || style="text-align:left" |  || 51,09 ||
|-style="background:#cfc;"
| 17. || 2 || 7 || style="text-align:left" | Феликс Франц || style="text-align:left" |  || 51,10 || КВ
|-
| 18. || 1 || 3 || style="text-align:left" | Давид Пиколо || style="text-align:left" |  || 51,25 || |-
| 18. || 3 || 4 || style="text-align:left" | Еузебио Халити || style="text-align:left" |  || 51,25 ||
|-
| 20. || 4 || 8 || style="text-align:left" | Џонатан Пуеми || style="text-align:left" |  || 51,26 ||
|-
| 21. || 2 || 1 || style="text-align:left" | Stef Vanhaeren || style="text-align:left" |  || 51,35 ||
|-
| 22. || 1 || 5 || style="text-align:left" | Маруиу Баке Стеле || style="text-align:left" |  || 51,68 ||
|-
| 23. || 2 || 8 || style="text-align:left" | Мате Корокнаи || style="text-align:left" |  || 51,91 ||
|-
| 24. || 3 || 1 || style="text-align:left" | Томас Кајн || style="text-align:left" |  || 52,11 || 
|-
| 25. || 4 || 4 || style="text-align:left" | Петер Хрибаршек || style="text-align:left" |  || 52,71 || 
|-
| 26. || 3 || 8|| style="text-align:left" | Митја Линдич || style="text-align:left" |  || 52,89 || 
|-
| 27. || 2 || 2 || style="text-align:left" | Павел Гвиаздон || style="text-align:left" |  || 53,08 ||
|-
| 28. || 2 || 5 || style="text-align:left" | Don-Zheni Ekoebve || style="text-align:left" |  || 53,30 ||
|-
| 29. || 2 || 4 || style="text-align:left" | Анатолиј Синјански || style="text-align:left" |  || 53,44 ||
|-
| 30. || 1 || 6 || style="text-align:left" | Dmytro Bezpamyatnyy || style="text-align:left" |  || 53,96 ||
|-
| 31. || 3 || 7 || style="text-align:left" | Maor Szeged || style="text-align:left" |  || 54,99 ||
|-
|  || 4 || 2 || style="text-align:left" | Џек Грин || style="text-align:left" |  ||  ||
|}

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 12. јула 2013. године. У финале су се квалификовала прва 3 такмичара из 2 групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв'''). 
Старт: група 1 у 17:25 и група 2 у 17:33.

Финале 
Такмичење је одржано 13. јула 2013. године у 17:20.

Извори

Спољашње везе 
Комплетни резултати 2013. (стране 22 - 25)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2013.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре